Беки́м Абдю́ль Баля́й (; 11 января 1991 года, Шкодер) — албанский футболист, нападающий клуба «Влазния» и сборной Албании.

Клубная карьера 
Беким Баляй начинал свою карьеру футболиста в албанской команде «Влазния». Уже в возрасте 17 лет Баляй дебютировал на высшем уровне, выйдя на замену в гостевом матче его команды против ФК «Беселидья» (Лежа) 17 мая 2008 года. В сезоне 2009/10 Баляй стал игроком основного состава «Влазнии». В апреле 2010 года, наряду с другим молодым албанским футболистом Одисе Роши, он был на просмотре во французском ПСЖ, закончившимся для обоих неудачно.

17 июня 2010 года Баляй подписал 4-летний контракт с турецким клубом «Генчлербирлиги». В турецкой Суперлиге он появился лишь в одном матче, выйдя на замену на 90-й минуте в гостевом победном поединке против «Галатасарая». В начале 2011 года Баляй получил два предложения контракта от албанских клубов «Влазния» и «Тирана». 20 января подписал двухлетнее соглашение с «Тираной», в соответствии с которым он получал 70 000 € за сезон, в отличие от предложенных «Влазнией» 50 000 €. 18 августа того же года Баляй забил единственный гол в Суперкубке Албании 2011.

В 2016—2019 годах играл за «Ахмат». 21 июля 2021 года подписал контракт с «Нижним Новгородом», который впервые примет участие в РПЛ. 16 января 2022 года контракт был расторгнут.

Карьера в сборной 
Беким Баляй провёл ряд матчей за юношеские и молодёжные сборные Албании. 17 февраля 2010 года он дебютировал за главную национальную команду в матче против сборной Косова, в котором также забил и свой первый гол за Албанию. Мяч Баляя в гостевом поединке против сборной Португалии принёс его команде сенсационную победу.

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 35 матчей / 6 голов; eu-football.info.

Достижения 
Командные
 «Влазния»
 Обладатель Кубка Албании: 2007/08

 «Тирана»
 Обладатель Кубка Албании (2): 2010/11, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Албании: 2011

 «Спарта Прага»
 Серебряный призёр чемпионата Чехии: 2012/13

 «Риека»
 Серебряный призёр чемпионата Хорватии (2): 2014/15, 2015/16

Личные
 Лучший молодой талант Албанской Суперлиги в сезоне: 2011/12

Примечания 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Влазния»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Ягеллония»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Ахмат»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Болуспор»
Игроки ФК «Кечиоренгюджю»